Angelo Casciello (1957) – scultore e pittore italiano
Luigi Casciello (1963) – politico e giornalista italiano